Фінал Кубка європейських чемпіонів 1975 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1974—1975 років, у якому зустрілися англійський «Лідс Юнайтед» та німецька «Баварія». Матч відбувся 28 травня 1975 року на «Парк де Пренс» у Парижі. Перемогу з рахунком 2:0 здобула «Баварія».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1974-75 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1975 на transfermarkt 

1975
1975 у футболі
1975
Травень 1975